

Cinema 
 Milana – film del 2007 del regista Prakash

Geografia 
Kralja Milana – via di Belgrado

Onomastica 
Milana – variante in diverse lingue slave del nome Milena

Persone 
Alida Milana (1973) – doppiatrice, dialoghista e direttrice del doppiaggio italiana
Camillo Milana (1782-1858) – vescovo cattolico italiano
Gaetano Di Bartolo Milana (1902-1984) – anarchico e antifascista italiano
Guido Milana (1954) – politico italiano
Manuel Milana (1971) – ex calciatore italiano
Riccardo Milana (1957) – politico italiano
Sidnie Milana Manton (1902-1979) – zoologa britannica